Suilaasap Qeqertaa bezeichnet:
 Suilaasap Qeqertaa (Insel, Nivaap Paa), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Suilaasap Qeqertaa (Insel, bei Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland